

Cinema
Flash Gordon – serial cinematografico del 1936
Flash Gordon – film del 1936
Flash Gordon Conquers the Universe – serial cinematografico del 1940
Flash Gordon – film del 1940
Flash Gordon – film del 1980

Fumetti
Flash Gordon – personaggio dei fumetti

Televisione
Flash Gordon – serie televisiva del 1954
The New Adventures of Flash Gordon – serie animata, 1979-1982
Flash Gordon - La grande avventura – film televisivo di animazione del 1982
Flash Gordon – serie animata del 1996
Flash Gordon – serie televisiva del 2007

Altro
Flash Gordon – brano di Joe Gordon, tratto dall'album Introducing Joe Gordon (1955)
Flash Gordon – album dei Queen, colonna sonora dell'omonimo film del 1980
Flash Gordon – brano di Massimo Fedeli, tratto dall'album Fidus Band (2009)
Flash Gordon – videogioco del 1983 per Atari 2600 e, come Spider City, per Atari 8-bit e VIC-20
Flash Gordon – videogioco del 1986 per Amstrad CPC, Commodore 64, MSX e ZX Spectrum